Stappers ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Valentin Stappers (1885–1964), belgischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Lulua
 Franz Stappers (1884–1945), deutscher katholischer Geistlicher